Nacional Soccer Academy Suriname, een voetbalacademie in Lelydorp, Suriname
 National Safety Authority, de instantie in een land die de veiligheid op het spoor bewaakt, waaronder
 NSA Rail Belgium (DVIS), deze instantie in België
 National Security Agency, een Amerikaanse geheime dienst belast met het onderscheppen van communicatie
 National Security Advisor:
Nationaal Veiligheidsadviseur (Verenigde Staten)
Nationaal Veiligheidsadviseur (Canada)
 National Security Archive, een Amerikaans archief dat gedeclassificeerde documenten m.b.t. het Amerikaanse buitenlandse beleid publiceert
 National Safety Associates, een Amerikaans netwerkmarketingbedrijf
 Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam, de studievereniging van de Universiteit van Amsterdam voor natuur-, sterren- en wiskunde
 Navigators Studentenvereniging Amsterdam, een studentenvereniging
 Noodstroomaggregaat; zie noodstroomvoeding

 Nieuw-Solidaristisch Alternatief, een politieke beweging